Grinberg ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Abramowitsch Grinberg (1898–1966), sowjetischer Chemiker
 Anouk Grinberg (* 1963), französische Schauspielerin
 Chaim Grinberg (1889–1953), russischer Publizist und Zionist
 Gedalio Grinberg (1931–2009), US-amerikanischer Unternehmer
 Georgi Abramowitsch Grinberg (1900–1991), sowjetischer Physiker, Bruder von Alexander Abramowitsch Grinberg
 José Grinberg, mexikanischer Architekt
 Marija Israilewna Grinberg (1908–1978), sowjetische Pianistin
 Michail Grinberg (* 1951), israelischer Historiker
 Roman Grinberg (* 1962), moldauischer Musiker
 Sara Topelson de Grinberg (* 1945 oder 1947), mexikanische Architektin
 Swetlana Georgijewna Grinberg (* 1944), russische Tischtennisspielerin
 Uri Zvi Grinberg (1896–1981), israelischer Dichter und Politiker
 Zalman Grinberg (1912–1983), litauisch-US-amerikanischer Arzt und Holocaustüberlebender 

Siehe auch:
 Grynberg
 Greenberg
 Grimberg